A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1969 foi a 21ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em Jarama e encerrou-se em Opatija.

Calendário

Resumo da temporada 
Giacomo Agostini em um MV Agusta continuou a dominar as classes maiores, mais uma vez vencendo as classes 350 e 500 contra pouca oposição montada na fábrica. A classe 250 viu uma dura batalha de três vias até a última corrida, com Kel Carruthers de Benelli saindo por cima contra Kent Andersson e Santiago Herrero. A vitória de Carruther marcaria a última vez que uma máquina a quatro tempos venceria o campeonato de 250. A Kawasaki conquistou seu primeiro título mundial com Dave Simmonds vencendo a classe 125. Angel Nieto, da Espanha, venceu seu primeiro campeonato mundial pelo Derbi. Seria o primeiro de muitos para o espanhol. O ex-campeão do mundo de 125 Bill Ivy foi morto em um acidente quando seu Jawa apreendeu durante os treinos para o Grande Prêmio da Alemanha Oriental em Sachsenring. Quando Godfrey Nash montou um Norton Manx para a vitória no Grande Prêmio da Iugoslávia no Circuito de Opatija, marcaria a última vez que uma corrida de 500cc no Grande Prêmio foi vencida em uma máquina de um cilindro.

Resultado das corridas

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Classificação

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1969